Beauvilliers se poate referi la:
Beauvilliers, localitate în departamentul Eure-et-Loir, Franța
Beauvilliers, localitate în departamentul Loir-et-Cher, Franța
Beauvilliers, localitate în departamentul Yonne, Franța